Brian Roloff (né le  à West Seneca, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2009-2010. Il évolue avec les EV Ravensbourg dans la 2. Bundesliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Gamblers de Green Bay || USHL ||25 ||5 ||5 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Wolves de Boston Harbor || EJHL ||25 ||11 ||7 ||18 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Gamblers de Green Bay || USHL ||60 ||28 ||19 ||47 ||49 ||3 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2006-2007 || Catamounts du Vermont || HE ||38 ||4 ||5 ||9 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Catamounts du Vermont || HE ||29 ||3 ||11 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Catamounts du Vermont || HE ||39 ||10 ||19 ||29 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Catamounts du Vermont || HE ||39 ||9 ||18 ||27 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-     
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Pirates de Portland || LAH ||76 ||4 ||20 ||24 ||20 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 || Augsburger Panther || DEL ||49 ||13 ||26 ||39 ||29 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2012-2013 || Augsburger Panther || DEL ||46 ||7 ||17 ||24 ||16 ||2 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2013-2014 || Augsburger Panther || DEL ||26 ||1 ||5 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Ravensbourg Towerstars  || DEL2 || 52 || 23 || 37 || 60 || 14 || 4 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
|2015-2016 || Ravensbourg Towerstars || DEL2 || 52 || 19 || 51 || 70 || 34 || 11 || 4 || 7 || 11 || 4
|-
|2016-2017 || Ravensbourg Towerstars || DEL2 ||41 ||8 ||15 ||23 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Ravensbourg Towerstars || DEL2 ||48 ||17 ||31 ||48 ||26 ||2 ||0 ||3 ||3 ||0
|-

Notes et références 

Naissance en août 1986
Naissance en Ontario
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Augsburger Panther
Joueur de hockey sur glace des Catamounts du Vermont
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EV Ravensbourg